Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Adriana Serra Zanetti e Antonella Serra Zanetti che hanno battuto in finale Marion Bartoli e Mara Santangelo 1-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (semifinali)
 Marion Bartoli /  Mara Santangelo (finale)

 Julija Bejhel'zymer /  Silvija Talaja (semifinali)
 Adriana Serra Zanetti /  Antonella Serra Zanetti (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2004